Barfuß steht für:

 mit nackten Füßen, siehe Barfüßigkeit
 Barfuß ist eine Art des Wasserskifahrens
 Barfuss (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2005

Barfuß bzw. Barfuss ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Barfuß (* 1944), bayerischer Politiker und Bürgermeister (FDP, früher CSU)
 Grischa Barfuss (1917–1995), deutscher Schriftsteller und Theaterleiter
 Ina Barfuss (* 1949), deutsche Künstlerin
 Karl Marten Barfuß (* 1938), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Matto Barfuss (* 1970), deutscher Fotograf, Tierschützer und Autor
 Peter Barfuß (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Walter Barfuß (* 1937), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Walter Barfuss (* 1955), deutscher Bobsportler

Siehe auch:
 Barfußanwälte
 Barfußarzt
 Barfus